Суэйзи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1913—2012) — американский художник комиксов.
 Суэйзи, Патрик (1952—2009) — американский актёр, танцор и автор-исполнитель.